

Toponypie
 Ossolin est un village polonais situé dans la gmina de Liw dans le powiat de Węgrów et en voïvodie de Mazovie.
 Ossolin est un village polonais situé dans la gmina de Siemiatycze dans le powiat de Siemiatycze et en voïvodie de Podlachie.
 Ossolin est un village polonais situé dans la gmina de Klimontów dans le powiat de Sandomierz  et en voïvodie de Sainte-Croix.